Yang Fang (), née le  à Qiqihar dans la province du Heilongjiang, est une danseuse sur glace chinoise.

Avec son partenaire Gao Chongbo, elle a remporté les championnats de Chine de patinage artistique en 2001 et de 2003 à 2005.

Biographie

Carrière sportive

Résultats 
Avec son partenaire Gao Chongbo.

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1984
Naissance dans la province du Heilongjiang
Patineuse artistique chinoise